Rapid City – miasto w USA, w stanie Dakota Południowa
 Rapid City – jednostka osadnicza w USA, w stanie Michigan